

Come costruttore 

* – Indica il pilota ritirato ma ugualmente classificato avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza di gara.

Come fornitore di motori

Linea temporale 
Piazzamenti nel campionato costruttori:

Note

Collegamenti esterni